Trancespoting é uma música produzida por Gabriel Serrasqueiro no projeto Wrecked Machines. Sua base é sustentada por hits de bandas dos anos 80 como Depeche Mode ou até bandas mais recentes como Celldweller, com seus hits como Switchback ou Own little world.

Trance